Cherish (grupo), quarteto norte-americano de R&B, soul e hip-hop.
 "Cherish" (canção), de 1989, da cantora Madonna.
 Cherish (filme), de 2002, estrelado por Robin Tunney e Brad Hunt.
 Cherish, álbum de David Cassidy.
 "Cherish", canção de 1985 de Kool & the Gang.
 "Cherish", canção de Ai Otsuka do álbum Love Cook.

Ver também 
 Cherished, álbum de 1977 de Cher

Desambiguação